Stendhal, Frans schrijver
 Stendhal (trein), nachtvervoer tussen Frankrijk en Italië
 Stendhalsyndroom, psychische aandoening 
 The Stendhal Syndrome, thriller van de Italiaan Dario Argento
 Stendhaluniversiteit, opleidingsinstelling op het gebied van vreemde talen en culturen te Grenoble